Victor Moritz Goldschmidt
Victor Mordechai Goldschmidt